Лас Косинас има више значења:

 Лас Косинас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Косинас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Косинас, Ел Ранчито (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Косинас (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Косинас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Косинас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Косинас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Косинас, Гвадалупе лос Пинос (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику